Aardrijkskunde
Apache (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Apache County, county in de Amerikaanse staat Arizona

Informatica
 Apache (webserver), een veelgebruikte webserver, ontwikkeld door de Apache Software Foundation
 Apache-licentie, softwarelicentie voor vrije software
 Apache Software Foundation, non-profitorganisatie die software maakt

Media
 Apache (film), een Amerikaanse western uit 1954
 Apache (nieuwswebsite), een Belgische nieuwswebsite

Muziek
 Apache (compositie), een instrumentaal nummer, vooral bekend in de versie van The Shadows 
 Apache (rapper), Amerikaans rapper
 Apache Indian, artiestennaam van reggae-dj Steven Kapur

Sport
 Carlos Tévez, bijnaam van deze Argentijnse voetballer 

Transport
 AH-64 Apache, een gevechtshelikopter
 Apache (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
 Apache (schip, 1979), een Amerikaanse pijpenlegger

Volk
 Apachen, een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Apache (taal), een taal gesproken door de Apachen

Overig
 Apache (raket), een gronddoelraket
 Het woord 'apache' werd in de twintigste eeuw in verschillende talen (Frans, Nederlands) gehanteerd als synoniem voor gangster
 Apache Corporation, Amerikaanse bedrijf in de olie- en gastindustrie